Коршиково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Коршиково — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Коршиково — деревня в Мошенском районе Новгородской области.